92-я стрелковая дивизия - воинское соединение РККА в Великой Отечественной войне, насчитывала два формирования

 92-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1936 году, уничтожена под Любанью в 1942 году;
 92-я стрелковая Краковская дивизия — сформирована в 1942 году, действовала до конца войны;